Вячесла́в Миха́йлович Воробьёв:
 Воробьёв, Вячеслав Михайлович (1950—2022) — советский и российский археолог, историк, географ, ономаст, краевед, общественный и политический деятель, писатель.
 Воробьёв, Вячеслав Михайлович (род. 1984) — Герой Российской Федерации.